Еле́на Фриде́рика А́вгуста Ва́льдек-Пирмонтская (; , Арользен — , Хинтеррисс, Тироль) — принцесса Вальдек-Пирмонтская. Член британской королевской семьи.

Биография

Семья 
Елена — дочь князя Георга Виктора Вальдек-Пирмонтского и Елены Нассауской. Елена приходилась внучкой герцогу Вильгельму Нассаускому и его второй супруге Паулине Вюртембергской. Паулина была дочерью русского командира Павла Вюртембергского и принцессы Шарлотты Саксен-Гильдбурггаузенской. Потомок Принца Уэльского Фредерик.

Свадьба 
27 апреля 1882 года Елена вышла замуж за герцога Леопольда Олбани в часовне Виндзорского замка. После церемонии её присвоили титул «Её Королевское высочество герцогиня Олбани». После свадьбы Леопольд и Елена проживали в особняке Клермонт-хаус. Но, в марте 1884 года Леопольд, страдавший гемофилией, умер в Каннах, Франция. Елена на то время была беременна своим вторым ребёнком.

Дальнейшая жизнь 
После смерти мужа Елена и её дети продолжали проживать в Клермонт-хаусе. Во время Первой мировой войны Карл Эдуард сражался на стороне немецкой армии. По этой причине в 1917 году он был лишён британского гражданства. Дочь Елены Алиса в 1904 году вышла замуж и стала невесткой королевы Мэри.

Принцесса Елена Вальдек-Пирмонтская скончалась от сердечного приступа 1 сентября 1922 года. В честь Елены Вальдек-Пирмонтской назван сорт клематиса — 'Duchess of Albany'.

Награды и титулы

Награды 
 Орден Индийской короны
 Королевский орден Виктории и Альберта
 Королевский красный крест
 Орден Святого Иоанна Иерусалимского

Титулы 
 17 февраля 1861 — 27 апреля 1882: Её Светлость принцесса Елена Вальдек-Пирмонтская
 27 апреля 1882 — 1 сентября 1922: Её Королевское высочество герцогиня Олбани

Генеалогия

Примечания 

Вальдекский дом
Герцогини Великобритании
Принцессы Вальдек-Пирмонтские